Melvin Johnson puede hacer referencia a:
Melvin Maynard Johnson, militar y diseñador de armas estadounidense (1909-1965)
Melvin Jackson Johnson, baloncestista estadounidense (1962- )
Melvin Johnson, baloncestista estadounidense (1993- )